Джон де Варенн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джон де Варенн, 6-й граф Суррей (ок. 1231—1304) — английский аристократ, 6-й граф Суррей. 
 Джон де Варенн, 7-й граф Суррей (1286—1347) — английский аристократ, 7-й граф Суррей.
 См. также 
 Варенны — английский дворянский род нормандского происхождения в Средние века.